«On the Horizon» — второй сингл Melanie C с альбома «Reason». Сингл в продаже провалился. Его результаты были хуже, чем у предыдущего сингла. «On the Horizon» достиг 14 строчки в Великобритании. За первую неделю было продано всего 8 тысяч копий, а всего было продано чуть больше 20000 копий. Этот сингл ничего не сделал для увеличения продаж альбома «Reason», который продолжал падать. Только в Нидерландах сингл смог дойти до 52 строчки. В Бразилии, сингл дошёл до 12 места.

Видеоклип 
Музыкальное видео "On The Horizon" было снято Говардом Гринхалхом и снято в Бенальмадене и его окрестностях на юге Испании 9-10 апреля 2003 года. Мелани в Испании ездит, чтобы найти дублированные образы себя, застывшие в разных сценах. Когда она находит их, Мелани входит внутрь них, чтобы дать сценам движение. Копии Мелани на автомойке, играют в баскетбол и прыгают в воду с мужчиной. В конце видео Мелани и ее дублированное изображение вместе уезжают в машине.

Трек-лист и формат 
 Великобритания (CD)
 «On the Horizon» [Radio Mix] — 3:36
 «I Love You Without Trying» — 4:10

 Великобритания (DVD)
 «On the Horizon» (music video) — 3:33
 «Never Be the Same Again » [Acoustic] — 4:07
 «Wonderland» — 6:17
 Behind the Scenes at «On the Horizon» Video shoot — 2:00

 Европа (CD Maxi)
 «On the Horizon» [Radio Mix] — 3:36
 «I Love You without Trying» — 4:10
 «Goin' Down» [Live acoustic version] — 3:39

Чарты

Примечание

Ссылки
 

Песни Мелани Си
Песни, спродюсированные Риком Ноуэлсом